O vilo corionico, ou vilo corial, é o responsável pela formação do cordão umbilical quando o feto ainda esta nas suas primeiras semanas de desenvolvimento embrionário. Vilo Corial = vilosidade, e está associado a placenta, são substâncias geneticamente representativos de feto, responsáveis pela nutrição, oxigenação e transporte se substâncias que irão ajudar no desenvolvimento fetal. Muito usado para testes ainda na gestação que são capazes de detectar má formações congênitas, feita sob visualização ultrassonográfica direta, procedimento este podendo ser feito na nona semana de gravidez, mas geralmente realizado entre 11-12 semanas.

Saúde
Anatomia